Пиер от 

 Пиер — персонаж древнегреческой мифологии. Сын Магнета (либо сын Элевфера)
  — царь Эматии. Сын Македона.

См. также 
 Пиерия — регион в Греции, на юге Центральной Македонии, обязан своим названием фракийскому племени пиерийцев, или пиеридов ().

Примечания